Von Angesicht zu Angesicht ist der Titel

 eines Films von Sergio Sollima, siehe Von Angesicht zu Angesicht (1967).
 eines Films von Ingmar Bergman, siehe Von Angesicht zu Angesicht (1976).